Stírka může být: 

 stírka – kamenná nádoba u venkovských domů ke shromažďování užitkové vody
 stěrka – pomůcka k ručnímu odstraňování vody a námrazy z hladkých ploch, například skel automobilu (viz též stírač, stěrač)
 Stírka (usedlost) – bývalá viniční usedlost v Praze 8 - Libni
 Stírka (Praha) – místní část v Praze 8 - Kobylisích